Die Zweite Division 1910/11 war die zweite Spielzeit der zweithöchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 18. September 1910 und endete am 30. April 1911.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Tabellenerste stieg in die Erste Division auf. Waren mehrere Mannschaften an der Tabellenspitze punktgleich gab es ein Entscheidungsspiel um den Aufstieg.

Die beiden Tabellenletzten stiegen ab. Die Abstiegsmodalitäten zwischen den punktgleichen US Tournaisien und SC Theux sind unbekannt.

Abschlusstabelle

Play-off 

|}

Weblinks 
 belgiumsoccerhistoty

Fußballsaison 1910/11